Тинкл () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1930—1980) — американский герпетолог и эколог, лауреат премии Экологического общества Америки значимому экологу (1980).
  (род. 1990) — американская баскетболистка, игрок клуба Женской национальной баскетбольной лиги «Сидней Юни Флэймз», дочь Уэйна Тинкла.
  (род. 1996) — американский баскетболист, игрок чемпионата Италии, сын Уэйна Тинкла.
  (род. 1966) — американский баскетболист и тренер, игрок чемпионата Испании.